José Luis Gutiérrez Solana (Madrid, 1886 - 24 de Junho de 1945) foi um pintor e escritor expressionista espanhol.

Escritores de Madrid
Mortos em 1945
Naturais de Madrid
Pintores da Espanha